Альмаден (родовище ртуті)
 Альмаден (місто)